Вселенная Стрелы — вымышленная вселенная, созданная каналом The CW на основе комиксов издательства DC Comics. На данный момент эта вселенная насчитывает четыре сезона телесериала «Стрела», три сезона телесериала «Флэш», а также предстоящие сезоны этих телесериалов, два совершенно новых телесериала — «Легенды завтрашнего дня» и анимационный сериал «Виксен», «Супергёрл» — и закрытый телесериал производства канала NBC под названием «Константин».

Актеры и персонажи

Телесезон 2012—2016 

  В этой таблице представлены актеры, ставшие частью основного актерского состава хотя бы одного сезона одного телесериала, а также актеры, сыгравшие своих персонажей в нескольких телесериалах.
 Темно-серым обозначены ячейки для сезонов, в которых персонаж не появлялся или участие для которых не было подтверждено официально.
 Зелёным обозначены ячейки для сезонов, в которых актёр, сыгравший персонажа, входил в основной актерский состав
 Красным обозначены ячейки для сезонов, в которых персонаж являлся второстепенным или периодическим
 Синим помечены ячейки для сезонов, в которых персонажа сыграл приглашенный актёр либо имело место камео персонажа.
 Жёлтым помечены ячейки для сезонов, в которых актёр не появлялся в кадре, но в которых можно услышать его голос.
 Пометка 2 возле имени персонажа означает, что он родом с Земли-2. Та же пометка возле имени актёра означает, что он играл в данном случае только двойника своего персонажа с Земли-2.
 Пометка 19 возле имени означает, что персонаж родом с Земли-19.
 Пометка 38 возле имени означает, что персонаж родом с Земли-38 / Земли-CBS.

Телесезоны 2016—2018 

Комментарии

См. также 
 Список фильмов по комиксам DC Comics
 Мультивселенная (DC Comics)

Примечания